Colmena hace referencia a varios artículos:

Apicultura 
Colmena, vivienda natural o fabricada de una colonia de abejas y, por extensión, la colonia que vive en ella.
 Colmena Langstroth
 Colmena lusitana
 Colmena Layens
 Colmena Smith
Colmena Dadant
 Colmena horizontal, variante de colmena para apiarios.
 Colmena tradicional, tejida en paja, la más difundida de las colmenas de panales fijos.

Literatura y ficción 
 Mente colmena, término que se usa en la literatura de ciencia ficción.
 Naves Colmena Wraith, en el universo de ficción de Stargate Atlantis, las naves espaciales más grandes de los Wraith.

Lugares 
 Avenida Colmena o Avenida Nicolás de Piérola (Lima), centro histórico de Lima, Perú.
 Edificio La Colmena, edificio ubicado en la periferia del centro

Música 
 Colmena (álbum de El Otro Yo), quinto álbum de estudio de El Otro Yo, lanzado a finales de 2002.

Además
La colmena